ECI steht für:

 Earth Centered Inertial, ein Koordinatensystem bei der Satellitenbahnberechnung
 East Central Indiana, eine Region in Indiana, USA, im Osten von Indianapolis und grenzt an Ohio
 Eastwood Collegiate Institute, eine öffentliche Sekundarschule in Kitchener, Ontario, Canada
 ECI Elektro-Chemie Ibbenbüren GmbH, ehemaliges Gemeinschaftsunternehmen der Preussag AG und KNZ, seit 2003 Akzo Nobel Base Chemical
 ECI-Literaturpreis, niederländischer Literaturpreis; seit 2018 BookSpot Literatuurprijs
 ECI Telecom, ein in Israel ansässiger Hersteller von Telekommunikationszubehör, Netzwerkausrüster
 Economic Complexity Index, ein Index aus der Volkswirtschaftslehre von Harvard-Professor und Entwicklungsökonom Ricardo Hausmann zur Darstellung der Komplexitätspyramide von Produkten einer Volkswirtschaft
 Efficiency of conversion of ingested food to body substance, eine Maßeinheit zur Bestimmung wie Tiere Futter umsetzen
 El Corte Inglés, Einzelhandelsgeschäfte in Spanien
 Election Commission of India, ein unabhängiges Gremium, welches für die Wahlen in Indien verantwortlich zeichnet
 Electronic Commerce Indicator in relation to Verified By Visa
 Electronics Corporation of India
 Emergency Committee for Israel, eine in den USA politisch tätige Lobby-Gruppierung
 Emily Carr Institute of Art and Design, eine Universität in Kanada, British Columbia, Vancouver
 Employment Cost Index, ein vierteljährliches ökonomisches US-Periodikum
 Engine Components Inc., ein in den USA, Texas, San Antonio ansässiger Hersteller von Kolben im Bereich der Luftfahrt
 Enhanced Cartridge Interface, eine Rechnerschnittstelle
 Enterprise Content Integration, eine Softwaretechnologie, welche alle Rechnersysteme, die Dokumente und digitale Inhalte steuert, miteinander verbindet. Sie regelt den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Anwendungen.
 Environmental Change Institute at Oxford University
 Escuela Colombiana de Ingeniería, eine Universität in Bogotá D.C., Colombia
 Etobicoke Collegiate Institute, eine öffentliche Sekundarschule in Etobicoke, Ontario, Kanada
 Euro Collections International e-commerce business dealing in collectable world coins
 European Chemical Industries, eine Firma für Dichtstoffe für die Isolierglasfertigung
 European Citizens' Initiative, die europäische Bürgerinitiative
 European Coalition for Israel, Lobbyorganisation pro Israel
 European Color Initiative, Expertengruppe zur medienneutralen Bilddatenverarbeitung
 ECI-RGB, ECI-RGB-Farbraum
 European Communisti Initiative, ein Alternativname der Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien Europas
 Evangelical Climate Initiative, eine gegen den Klimawandel gerichtete Initiative von evangelikalen Kirchen in den USA
 Every Citizen Interface
 Exceptionally Compartmented Information, eine Geheimhaltungsstufe in den USA, siehe Geheimhaltungsstufe #Vereinigte Staaten

EC-I steht für:
 Provinz Imbabura in Ecuador nach ISO 3166-2

ECI